Heaney (anglisiert aus ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald William Heaney (1918–2010), US-amerikanischer Richter
 Geraldine Heaney (* 1967), nordirisch-kanadische Eishockeyspielerin und -trainerin
 Joe Heaney (1919–1984), irischer Folkmusiker
 Lawrence R. Heaney (* 1952), US-amerikanischer Zoologe und Biogeograph
 Seamus Heaney (1939–2013), irischer Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger

Sonstiges
 Heaney-Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik